Сила воли:
 Сила воли
 Сила воли (фильм)